Konkurs drużynowy skoków narciarskich mężczyzn na skoczni dużej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 odbył się 17 lutego. Zawodnicy rywalizowali na skoczni Russkije Gorki w Krasnej Polanie.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Uwagi 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014